Dicea puede estar haciendo referencia a:

 Dicea o Dice, diosa de la justicia en la mitología griega, hija de Júpiter y Temis.
 (99) Dike, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Dicea, una antigua ciudad griega de Tracia.
 Dicea, una antigua ciudad griega de la península Calcídica.